Бейкър може да се отнася за:

Хора 
 Джинджър Бейкър (1939), английски барабанист
 Джозефин Бейкър (1906-1975), американска танцьорка
 Джордж Бейкър (1944), холандски музикант
 Кийт Бейкър (1969), автор и гейм дизайнер
 Саймън Бейкър (1969), австралийски актьор
 Самюъл Уайт Бейкър (1821-1893), британски изследовател
 Уилям Бейкър (1953), американски строителен инженер
 Филип Ноуъл-Бейкър (1889-1982), британски политик – носители на Нобелова награда за мир
 Хенри Бейкър (1698-1774), английски естестволог

Географски места 
 Градове в САЩ
 Бейкър (Луизиана)
 Бейкър (Монтана)
 Окръзи в САЩ
 Бейкър (окръг, Джорджия)
 Бейкър (окръг, Орегон)
 Бейкър (окръг, Флорида)
 Бейкър, връх в САЩ
 Бейкър, остров в Тихия океан принадлежащ на САЩ
 Бейкър, населено място в окръг Сан Бернардино, Калифорния, САЩ
 Бейкър Бийч (Сан Франциско), плаж в Сан Франциско

Вижте също 
 Бейкър Сити
 Бекер